Сезон 2017/2018 — пятый и последний сезон в истории ФК «Тосно» и единственный для клуба в премьер-лиге. Клуб принимал участие в двух турнирах: Чемпионате России и Кубке России.

Главные события сезона 
По итогам сезона 2016/17 ФК «Тосно», заняв второе место в первенстве ФНЛ, завоевал путёвку в чемпионат России по футболу среди клубов РФПЛ.

Первую половину чемпионата клуб завершил в зоне стыковых матчей — на 14 месте. В 20 играх «Тосно» одержал пять побед (в том числе 2:0 в 6 туре над «Локомотивом» в гостях), пять раз сыграл вничью и 10 матчей проиграл. В последних пяти матчах клуб проиграл четырежды, в том числе «Зениту» 0:5 и ЦСКА 0:6.

По ходу сезона игроки «Тосно» неоднократно вызывались в национальные сборные: Антон Заболотный, Евгений Чернов, Виталий Шахов (сборная Россия), Георгий Мелкадзе (Россия-мол.), Александр Карницкий (сборная Белоруссии), Нуну Роша (сборная Кабо-Верде).

Клуб расторг контракты с помощниками главного тренера Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком. На замену им пришел белорус Евгений Чернухин.

Во время зимней паузы в чемпионате команда лишилась двух лидеров атаки — нападающих Антона Заболотного, который перешел в петербургский «Зенит», сумма сделки оценивалась в 1,5 млн евро и Евгения Маркова, усилившего состав московского «Динамо». В клуб пришли черногорец Неманья Миюшкович, бразилец Рикардиньо и атакующий полузащитник «Тамбова» Алексей Скворцов. На правах аренды перешел защитник московского «Локомотива» Тимофей Маргасов.

Весеннюю часть чемпионата клуб начал с гостевой победы над аутсайдером «СКА-Хабаровск» 1:0, однако в следующих девяти матчах набрал только два очка. 18 апреля 2018 в полуфинале Кубка России «Тосно» одержал победу в серии пенальти над чемпионом страны московским «Спартаком» и впервые вышел в финал Кубка России, где 9 мая в Волгограде обыграл курский «Авангард» 2:1.

Несмотря на победу в Кубке, «Тосно» не смог принять участие в Лиге Европы 2018/19 по причине отсутствия лицензии на участие в еврокубках (клуб не подал своевременно документы на её получение) и многомиллионных долгов по зарплате. Вместо «Тосно» путёвку в Лигу Европы завоевала «Уфа», в последнем туре обыграв дома «Тосно» 5:0 и заняв в чемпионате 6 место. Это поражение отправило «Тосно» обратно в первенство ФНЛ с 15 места — набравший также 24 очка «Анжи» оказался выше по результатам личных встреч (2:0, 2:2).

9 июня Максим Левченко, управляющий партнёр «Fort Group», объявил, что ФК «Тосно» прекращает существование.

Состав

Трансферы 2017/2018

Лето 2017

Пришли

Ушли

Зима 2018

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды 
*** Свободный агент

Статистика

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Соревнования

Чемпионат России

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Чемпионат России

Кубок России

Контрольные матчи

Лето 2017

Осень 2017

Зима 2018

Весна 2018

Примечания

Ссылки 
 
 

Тосно
Сезоны ФК «Тосно»
Тосно